Titanis walleri  — один из крупнейших видов вымерших хищных нелетающих птиц из семейства фороракосовых, единственный в роде Titanis. 

Видовое название дано в честь коллекционера Бенджамина Уоллера (Benjamin I. Waller).

Описание 
Птица достигала высоты 250 см и предположительно весила до 150 кг. Клюв широкий и довольно мощный. Шея толстая и мускулистая. Передние конечности маленькие, не могли использоваться для полёта. Кости крыла образовывали необычную, подобную суставу структуру. Данная анатомическая структура не позволяла конечности сгибаться назад, как у других птиц. 

Палеонтологом R. M. Chandler была выдвинута гипотеза, что передняя конечность использовалась птицей в качестве когтистой лапы, наподобие передних лап у хищных динозавров группы тероподов. Но впоследствии данная теория была признана ошибочной.

Ареал и образ жизни 
Обитала в плиоцене и плейстоцене в Северной Америке на территории современной Флориды и Техаса. Titanis walleri является одним из редких примеров миграции южноамериканских видов на север после образования панамского перешейка.

Образ жизни Titanis walleri подобен другим представителям семейства фороракосовых. Он был хищником, подстерегающим добычу в засаде. Мог охотиться на животных весом 80—100 кг. Ранее считалось, что Titanis walleri дожили до прихода современных людей на Американский континент и вымерли между 15 и 12 тыс. лет назад. Но последние исследования показали, что, вероятнее всего этот вид вымер ещё в начале плейстоцена (2,0-1,8 млн. лет назад), так как более поздних достоверно датированных ископаемых остатков пока не обнаружено.

Примечания 

Фороракосовые
†
Птицы плиоцена
Птицы плейстоцена
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии из плиоценовых отложений США
Фоссилии из плейстоценовых отложений США
Фоссилии, описанные в 1963 году